Бирманн — фамилия.

 Известные носители 
 Бирманн, Карл Эдуард (1803—1892) — немецкий пейзажист и декоратор.
  (род. 1942) — норвежская конькобежка.
 Бирманн, Людвиг Франц Бенедикт (1907—1986) — немецкий астроном.
 Бирманн, Энне (1898—1933) — немецкий фотограф. См. также